Kensuke Kagami (Saitama, 21 november 1974) is een voormalig Japans voetballer.

Carrière
Kensuke Kagami speelde tussen 1997 en 2003 voor FC Tokyo, Oita Trinita en Kawasaki Frontale.

Statistieken

Externe link

Japans voetballer